getekende biesbladroller
 gewone biesbladroller
 noordelijke biesbladroller
 schijn-biesbladroller
 zeebiesbladroller